Masters oder The Masters steht für:

Im Sport:
 Masters (Tennis), Tennisturnier
 Masters (Snooker), Snookerturnier
 Masters (Radsport), Wettkampfklasse im Radsport
 The Masters Tournament, Golfturnier
 The Masters (Darts), Dartturnier
 World Pool Masters, Poolbillardturnier
 PSA Masters, Squashturnier
 ATP Tour Masters 1000, Turnierserie im Herrentennis
 eine Wettkampfklasse für ältere Sportler, siehe Klasseneinteilung im Sport

Andere Gebiete:
 Masters (Band), eine polnische Musikband
 Masters of the Universe, Action-Figurenserie
 Master(s), ein akademischer Grad

Masters ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Masters (Colorado)
 Masters (Louisiana)
 Masters (Missouri)

Masters ist der Familienname folgender Personen:

 Blake Masters (* 1986), US-amerikanischer Jurist, Unternehmer, Autor und Politiker 
 Blythe Masters (* 1969), US-amerikanische Investmentbankerin
 Bree Masters (* 1995), australische Leichtathletin
 Chris Masters (* 1983), amerikanischer Wrestler
 Colin L. Masters (* 1947), australischer Mediziner
 Dana Masters (* ≈1982), US-amerikanische Soul- und Jazzsängerin
 Edgar Lee Masters (1868–1950), US-amerikanischer Lyriker
 Frank M. Masters (1883–1974), US-amerikanischer Bauingenieur
 Frankie Masters (1904–1991), US-amerikanischer Bandleader, Sänger und Banjospieler
 Geoff Masters (* 1950), australischer Tennisspieler 
 Hilary Masters († 2015), US-amerikanischer Schriftsteller
 Jamie Masters (* 1955), kanadischer Eishockeyspieler
 John Masters (1914–1983), englischer Schriftsteller
 Joshua Masters (* 1995), englischer Squashspieler 
 Joshua J. Masters (* 1973), US-amerikanischer Pastor, Autor und ehemaliger Schauspieler sowie Wrestler
 Josiah Masters (1763–1822), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Maxwell Tylden Masters (1833–1907), englischer Arzt und Botaniker
 Oksana Masters (* 1989), US-amerikanische Sportlerin und Paralympics-Siegerin
 Robert Masters († 2014), britischer Geiger und Geigenlehrer
 Roger Masters (* 1933), US-amerikanischer Soziologe und Jurist 
 Sammy Masters (1930–2013), US-amerikanischer Musiker
 Scott Masters, US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent
 Tony Masters (1919–1990), britischer Filmarchitekt

Siehe auch:

 Master (Begriffsklärung)
 Masters Island
 Marsters